Le feu aux poudres – album studio del 2006 del gruppo francese hardcore punk Tagada Jones
 X 3 operazione dinamite (Le feu aux poudres) – film di Henri Decoin del 1957